El Platanal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José el Platanal, ort, Michoacán de Ocampo, Jacona, 
 El Platanal, Michoacán de Ocampo, 
 El Platanal, Delstaten Mexiko, Tejupilco, 
 El Platanal, Guerrero, Buenavista de Cuéllar, 

Robotskapade Mexikoförgreningar